Ruta 293 o Carretera 293 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 293, en la provincia de Santa Cruz.

México 
 Carretera Federal 293.

Carreteras por número